Club de Fútbol Badalona é um time de futebol espanhol com sede em Badalona, na comunidade autónoma da Catalunha. Fundada em 1903, que desempenha na Segunda División B - Grupo 3, mantendo jogos em casa no Centenari del Camp, com capacidade de 10.000 lugares.

História

O CF Badalona foi fundado em 1903 como Foot-Ball Club Betulo, sendo renomeado FC Badalona 5 anos depois. Ele jogou 14 temporadas na Segunda Divisão Espanhola (1934-36,1939-41,1947-52,1963-68), mas isso foi antes da criação da Terceira Divisão Espanhola.

 
Clubes de futebol fundados em 1903